Резана () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето,  провінція Тревізо.

 Різана (або резана, давньоруськ. рѣзана) — грошова одиниця Русі.